Maninka peut être :
 les Maninkas ou Mandingues, peuple mandingue ;
 Maninka, langue ou macrolangue parlée en Afrique de l’Ouest, aussi appelée mandingue ;
 Maninka de Kita, langue mandingue parlée au Mali et au Sénégal ;
 Maninka de l’Est, langue mandingue parlée en Guinée, Mali et au Sierra Leone
 Maninka de l’Ouest, langue mandingue parlée en Gambie, au Mali et au Sénégal.

Voir aussi